Anders Södergren (né en 1977), skieur de fond suédois
Benny Södergren (né en 1948), skieur de fond suisse
Håkan Södergren (né en 1959), joueur de hockey sur glace suisse
Inger Södergren (née en 1947), pianiste suédoise